

Плюхина — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Плюхина — присілок, Махньовський міський округ, Свердловська область